Krzysztof Woliński (muzyk)
 Krzysztof Woliński (trener)